Евге́ний Сысо́ев:
 Сысоев, Евгений Владимирович (1884—1978) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.
 Сысоев, Евгений Евгеньевич (род. 1974) — туркменский футболист.
 Сысоев, Евгений Сергеевич (род. 1959) — директор академии ФСБ РФ.